Горбачевский, Иван
 Горбачевский, Иван Данилович (1860―1914) — белорусский этнограф, фольклорист, краевед.
 Горбачевский, Иван Иванович (1800—1869) — декабрист, член «Общества соединённых славян».
 Горбачевский, Иван Яковлевич (1854—1942) — украинский химик, биохимик, гигиенист и эпидемиолог; общественно-политический деятель.